Бикта́шев — татарская фамилия, а также русская фамилия тюркского происхождения. Женская форма Бикташева.

Известные носители 
 Бикташев, Евгений Михайлович (род. 1939) — советский и российский композитор, Народный артист России.
 Бикташев, Хабиль Хазиевич (род. 1957) — советский и российский дзюдоист, спортивный организатор.

 Бикташева, Лейсан Маратовна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Бикташева, Людмила Марсовна (род. 1974) — российская легкоатлетка.
 Бикташева, Талига Миннивалеевна (1911—1995) — советская актриса.

См. также 
 Бектасов
 Бекташев